Municipio de Barton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barton (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Barton (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Barton (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Barton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.